Aleksa Palladino (née en 1980), actrice américaine ;
 Amy Sherman-Palladino (née en 1966), productrice, scénariste et réalisatrice américaine ;
 Erik Palladino (né en 1968), acteur américain ;
 Eusapia Palladino (1854-1918), medium italienne ;
 Leandro Palladino (né en 1976), basketteur argentin ;
 Pino Palladino (né en 1957), bassiste britannique ;
 Raffaele Palladino (né en 1984), footballeur italien ;
 Santi Paladino (1902-1981), journaliste et écrivain italien.

Homonymie de patronyme